

Architettura 
 Montacute House – residenza di età elisabettiana tutelata come monumento classificato di grado I situata a Montacute, nel Somerset

Geografia 
 Montacute – cittadina della contea del Somerset, in Inghilterra

Persone 
 Catherine Montacute, contessa di Salisbury (1304-1349) – nobile inglese
 John Montacute, III conte di Salisbury (1350-1400) – nobile inglese
 Thomas Montacute, IV conte di Salisbury (1388-1428) – nobile e militare inglese
 William Montacute, I conte di Salisbury (1301-1344) – nobile inglese
 William Montacute, II conte di Salisbury (1328-1397) – nobile inglese

Pagine correlate 
 Barone di Montacute – creato tre volte nella storia del Regno d'Inghilterra